F1 (granata Australia)
F1 (granata Francia)
F1 (granata Unione Sovietica)